Автомоби́льные доро́ги Албании — сеть дорог на территории Албании, объединяющая между собой населённые пункты и отдельные объекты, предназначенная для движения транспортных средств, перевозки пассажиров и грузов.

История 
Значение автомобильного транспорта увеличилось в период после окончания второй мировой войны, в 1969 году около 90% объема перевозок осуществлялось автомашинами.

В 1970 году протяжённость автомобильных дорог страны достигла 1000 км.

После падения коммунизма в 1991 году началась модернизация дорожной сети Албании. Была построена первая высокоскоростная автодорога SH2, соединяющая Тирану с Дурресом через Вору. С 2000-х годов качество основных дорог значительно улучшилось, хотя они и не имеют стандартов в области проектирования и безопасности дорожного движения.

В 2002 году дорожная сеть имела протяжённость около 18 000 км, из них около 7000 км имели твёрдое покрытие.

Современное состояние 
Автомобильные дороги Албании поделены на несколько категорий и находятся в ведении Министерства транспорта и инфраструктуры.

Rruga Autostradale 

Сеть Rruga Autostradale (шоссе) находится в стадии строительства. Встречные направления конструктивно разделены, имеются по две полосы движения в каждом направлении и обочины. Кроме того, дороги оборудованы многоуровневыми развязками. Обозначения этих дорог зелёного цвета, отдельные маршруты обозначаются буквой А и номером трассы.

На уже построенных магистралях действует ограничение скорости в 110 км/час, дорожная пошлина (пока) не взимается.

Rruga Shtetërore 

Следом за шоссе идёт сеть Rruga Shtetërore (национальные дороги). Это высокоскоростные автодороги, соединяющие крупные города. Качество этих дорог может быть разным. Они могут иметь широкие участки как у шоссе, а на некоторых участках сужаться до одной полосы в каждом направлении. Эти дороги обозначаются знаками синего цвета. Знаки содержат аббревиатуру SH и номер соответствующей трассы. Максимально допустимая скорость на этих дорогах составляет 90 км/ч.

Rruga Rrethi 

Дороги между отдельными округами (Rrethi) входят в сеть Rruga Rrethi (окружные дороги). Максимально допустимая скорость на этих дорогах составляет 80 км/ч за городом и 40 км/ч в городе. Они обозначены аббревиатурой RR с соответствующим номером.

Rruga Komunale 

Второстепенные дороги между отдельными коммунами Rruga Komunale (муниципальные дороги). Эти дороги обычно имеют невысокие стандарты строительства, небольшую длину и невысокий транспортный поток. Как и на Rruga Rrethi, на этих дорогах максимально допустимая скорость составляет 80 км/ч за городом и 40 км/ч в городе. Эти дороги отмечены буквой K с соответствующим номером.

Примечания 

Албании
Дороги Албании